BIH steht für:
 Bosnien und Herzegowina (ISO-3166-Code), Staat in Europa

 Benigne intrakranielle Hypertension, neurologisches Krankheitsbild
 Berliner Immobilien Holding, Gesellschaft zur Verwaltung des Immobiliendienstleistungsgeschäft der Bankgesellschaft Berlin
 Berlin Institute of Health, medizinisches Forschungszentrum innerhalb der Charité
 Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, ein Behördenzusammenschluss in Deutschland
 Bureau International de l’Heure, ehemalige Organisation zum Vergleich von Zeitmessungen
 British International Helicopter Services (ICAO-Code)
 Eastern Sierra Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Bishop (Kalifornien), Kalifornien

bih steht für:
 Bihari (ISO-639-2-Code), eine Gruppe indoarischer Sprachen

 

BIH